Personen
 Julie de Mestral-Combremont (1863-1954), Zwitserse schrijfster en vertaalster
Plaatsen
 Combremont-le-Grand, plaats in Zwitserland
 Combremont-le-Petit, plaats in Zwitserland

Zwitserse achternaam